Альфимово — название населённых пунктов в России.

Псковская область 
 Альфимово — деревня в Миритиницкой волости Локнянского района.
 Альфимово — деревня в Самолуковской волости Локнянского района.

Тверская область 
 Альфимово — деревня в Западнодвинском районе.
 Альфимово — деревня в Калязинском районе.
 Альфимово — деревня, присоединённая к посёлку городского типа Спирово в Спировском районе.
 Альфимово — деревня в Торжокском районе.

См. также 
 Старо-Альфимово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Ново-Альфимово — деревня в Удомельском районе Тверской области.